Agngyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Agngylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624645-143072), sjö i Olofströms kommun, 
Agngylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 625700-142078), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Agnegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn